Boisserée oder Boisseree ist der Familienname folgender Personen: 

 Melchior Boisserée (1786–1851), deutscher Kunstsammler und -historiker 
 Simone Boisseree (* 1948), US-amerikanische Stuntfrau und Schauspielerin
 Sulpiz Boisserée (1783–1854), deutscher Kunst- und Architekturhistoriker 

Siehe auch:

 Palais Boisserée
 Galerie Boisserée
 Boissière